Karren (der) steht für:
 Karre (Transport), einfaches Gerät mit Rädern
 Karre (Rinne), durch Fließwasser entstandene Verwitterungsform in Karstgesteinen

 Karren (Berg) in Vorarlberg

Personen:
 Martin Karren (* 1962), deutscher Politiker (CDU), MdL

Siehe auch: 
 Karre, Karen